Теколотитла има више значења:

 Теколотитла (Атлапеско), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Теколотитла (Чиконамел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику